Векич () — хорватская фамилия.

Известные носители:
 Векич, Джюро — председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины (1980—1984).
 Векич, Донна (род. 1996) — хорватская теннисистка.
 Векич, Марио (род. 1982) — хорватский гребец.